Рефле́ксия ( «загибание; обращение назад»).

 Рефлексия в психологии — обращение внимания субъекта на содержание и функции собственного сознания.
 Рефлексия в философии — понятие, характеризующее форму теоретической деятельности человека, направленную на осмысление своих собственных действий и всей культуры в целом.
 Рефлексия в программировании — процесс, во время которого программа может отслеживать и модифицировать собственную структуру и поведение во время выполнения.